Bluff Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bluff Park (Alabama), im Jefferson County
 Bluff Park (Iowa), im Lee County
 Bluff Park (Kalifornien), im Los Angeles County

Siehe auch:
 Bago-Bluff-Nationalpark in New South Wales, Australien